Эсино — топоним:

 Эсино — деревня в Ковровском районе Владимирской области, Ивановское сельское поселение
 Эсино — деревня в Локнянском районе Псковской области, Локнянская волость
 Эсино — железнодорожная станция в селе Иваново (Иваново-Эсино) в Ковровском районе Владимирской области, Ивановское сельское поселение